Die Saison 2022/23 der Oberliga Westfalen ist die 41. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die elfte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. August 2022 eröffnet und war zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 4. Februar 2023 durch eine Winterpause unterbrochen. Der letzte Spieltag wird am 29. Mai 2023 ausgetragen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert: 
 der Absteiger aus der Regionalliga West 2021/22 aus dem Gebiet Westfalen:
  Sportfreunde Lotte
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2021/22:
  SC Paderborn 07 II
  SV Westfalia Rhynern
  FC Gütersloh
  ASC 09 Dortmund
  FC Eintracht Rheine
  TuS Erndtebrück
  Sportfreunde Siegen
  SV Schermbeck
  SpVgg Vreden
  Preußen Münster II
  TSG Sprockhövel
  SG Finnentrop/Bamenohl
  TSV Victoria Clarholz
  TuS Ennepetal
 die Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2021/22:
  Delbrücker SC (Staffel 1)
  TuS Bövinghausen (Staffel 2)
 Sieger des Entscheidungsspiels der Vizemeister aus Staffel 1 und 2:
  1. FC Gievenbeck (Staffel 1)

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Westfalen